Habowski:
 Bolesław Józef Habowski
 Stanisław Antoni Habowski